US Open-mesterskabet i herresingle 2021 var den 141. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2021 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 30. august - 12. september 2021, mens kvalifikationen afvikledes den 24. - 27. august 2021.

Mesterskabet blev vundet af Daniil Medvedev, som i finalen besejrede Novak Djokovic med 6-4, 6-4, 6-4, og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere efter at han tidligere havde tabt to grand slam-finaler i herresingle. Medvedev tabte blot et enkelt sæt i løbet af turneringen og blev den første russiske vinder af en grand slam-titel i herresingle, siden Marat Safin vandt Australian Open 2005.

Novak Djokovic havde vundet de tre første grand slam-titler i herresingle i 2021 og havde altså muligheden for at opnå en grand slam i herresingle som den første spiller siden Rod Laver i 1969. Det lykkedes som nævnt ikke, men i stedet kunne han glæde sig over at han med finalepladsen tangerede af Roger Federers rekord på 31 grand slam-finaler i herresingle. 

Dominic Thiem var forsvarende mester men meldte afbud til turneringen på grund af en håndledsskade, han havde pådraget sig i juni ved en turnering på Mallorca.

Med sejren over verdensranglistens nr. 3, Stefanos Tsitsipas, i tredje runde blev 18-årige Carlos Alcaraz den yngste spiller, der besejrede en spiller rangeret i top 3 ved US Open-mesterskabet i herresingle, siden ATP's verdensrangliste blev indført i 1973. Han blev ydermere den yngste spiller i kvartfinalen i en grand slam-turnering i herresingle siden Michael Chang ved French Open 1989 og den yngste kvartfinalist ved US Open i tennissportens åbne æra. Félix Auger-Aliassime blev den første spiller født i 2000'erne, der nåede en semifinale ved en grand slam-turnering i herresingle, og han var samtidig den første canadiske semifinalist ved US Open-mesterskabet i herresingle.

Botic van de Zandschulp var den første kvalifikant i en US Open-kvartfinale i herresingle siden Gilles Müller i 2008, og han blev samtidig den første hollandske mand i en grand slam-kvartfinale i single siden Sjeng Schalken ved Wimbledon 2004.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 23.256.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 19,2 % i forhold til året før, hvor turneringen dog ikke omfattede en kvalifikationsturnering.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 101 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 19. juli 2021 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der er gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
 3 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 23. august 2021 blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 23. august 2021 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 24. - 27. august 2021.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2021
 US Open-mesterskabet i herredouble 2021
 US Open-mesterskabet i damedouble 2021
 US Open-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2021
2021
ATP Tour 2021